Харлеммерлиде-эн-Спарнвауде — община в Нидерландах, в провинции Северная Голландия, существовавшая до 2019 года. Население составляло 5 441 человек по данным переписи населения 2007 года.

1 января 2019 года была упразднена и вошла в состав общины Харлеммермер.

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт
 Map of Spaarnwoude

Бывшие общины провинции Северная Голландия